Валерий Титенко:
 Титенко, Валерий Григорьевич (1947—2004) — советский политический деятель.
 Титенко, Валерий Фёдорович (1951—2018) — советский и российский актёр, артист Музыкального театра Кузбасса (1986—2018), заслуженный артист Российской Федерации (1994).